Rondeel (vesting), een bepaald type vesting
Rondeel (Amsterdam), bolwerk in de voormalige stadsmuur van Amsterdam (1480–1633), later een herberg aldaar (1638–1895)
rondo (dicht- en muziekvorm), versvorm.
Frans rondo (rondeau)
Weens rondo of klassiek rondo
een bepaald type steenbeitel

Zie ook
rondo (doorverwijspagina)